La saison 2013-2014 de Spor Toto Süper Lig est la cinquante-sixième édition du championnat de Turquie. Le championnat oppose dix-huit clubs turcs en une série de trente-quatre rencontres, au sein d'une poule unique où ils s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les trois derniers du classement sont relégués et remplacés par les trois meilleurs clubs de deuxième division.

C'est le Fenerbahçe qui remporte le championnat cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec dix points d'avance sur le tenant du titre, Galatasaray et treize sur Beşiktaş. Il s'agit du dix-neuvième titre de champion de Turquie de l'histoire du club. Cependant, Fenerbahçe est exclu des compétitions européennes à la suite de son implication dans des affaires de matchs truqués et ne peut pas prendre part à la Ligue des champions. Il est donc remplacé par son dauphin, Galatasaray.

Les 18 clubs participants 

Légende des couleurs

Localisation des villes 
Quatre équipes sont domiciliées à Istanbul, deux à Kayseri et une seule à Ankara, capitale de la Turquie. Les autres équipes participant à la compétition sont toutes issues de villes différentes.

Villes hôtes des équipes de la saison

Compétition

Classement 

|
|valign=top align=left width=50%|

|}
 Théoriquement qualifiés pour la prochaine édition de la Ligue Europa, les clubs de Sivasspor et Kasımpaşa ne remplissent pas les critères exigés par l'UEFA pour y participer. Ils laissent donc leurs places à leurs suivants au classement, Karabükspor et Bursaspor. De plus, Eskişehirspor, finaliste de la Coupe de Turquie, remportée par galatasaray, aurait également dû participer à la Ligue Europa mais est lui aussi interdit d'inscription à la compétition par l'UEFA.

Résultats 

|}

Bilan de la saison

Statistiques

Meilleurs buteurs

Leader (journée par journée)

Dernière place (journée par journée)

Voir aussi

Notes et références

Lien interne 
 Championnat de Turquie de football

Lien externe 
  Résultats complets et classement sur le site RSSSF

Championnat de Turquie de football
Turquie
Football
Football